Meistriliiga 1999 foi a 9ª edição da Meistriliiga. O campeão foi o FC Levadia.

Classificação Final

Campeão

Artilharia

1999
1999 no futebol
Desporto na Estônia em 1999